Qäbälä PFK is een Azerbeidzjaanse voetbalclub uit de stad Qäbälä.

De club werd in 2005 opgericht als Göy Göl en promoveerde meteen naar de hoogste klasse. Het volgende seizoen werd de club Gilan Xanlar genoemd naar sponsor Gilan en verhuisde de club van Xanlar naar Qäbälä waardoor Gilan Qäbälä de naam werd. Sinds 2007 heeft de club haar huidige naam. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Qəbələ Şəhər Stadionu dat een totale capaciteit heeft van 4.000 zitplaatsen.

Erelijst

Competitie- en bekerhistorie

In Europa 

Qäbälä PFK speelt sinds 2014 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:

Europa League (6x)
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Europa Conference League (1x)
 2022/23

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Azerbeidzjan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
  Collins John
  Steve Olfers
  Lorenzo Ebecilio
  Dave Bulthuis
  Dejan Kelhar
  Aleksandr Tsjertoganov
  Kader Camara
  Marat Izmailov

Externe link 
 Officiële website